Gaetano Piantanida (Milà, 1768 - 1836), compositor i pianista 
 Giovanni Piantanida (Florència, 1705 - Bolonya, 1782), violinista i compositor del Barroc tardà 
 M. Isidoro Piantanida (Milà, primera meitat del  -després del 1812), compositor i sacerdot